Lasków peut désigner en Pologne :

 Lasków, village de la voïvodie de Mazovie
 Lasków, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Łasków, village de la voïvodie de Lublin